Marphysa triantennata är en ringmaskart som först beskrevs av Risso 1826.  Marphysa triantennata ingår i släktet Marphysa och familjen Eunicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
triantennata